Источна Македонија се може односити на:

 источни део географско-историјске области Македоније
 источни део древне античке државе Македоније
 источни део старе римске провинције Македоније
 Периферија Источна Македонија и Тракија, грчка административна јединица, која обухвата источни део Егејске Македоније
 источни део данашње Северне Македоније, односно источни део Вардарске Македоније, који укључује:
 Источни регион, статистички регион у источном делу Северне Македоније
 Југоисточни регион, статистички регион у југоисточном делу Северне Македоније
 Североисточни регион, статистички регион у североисточном делу Северне Македоније

Види још 
 Македонија (вишезначна одредница)
 Западна Македонија (вишезначна одредница)
 Северна Македонија (вишезначна одредница)
 Јужна Македонија (вишезначна одредница)
 Пиринска Македонија